Francesco Carnelutti ist der Name folgender Personen:

* Francesco Carnelutti (Jurist) (1879–1965), italienischer Jurist 
 Francesco Carnelutti (Schauspieler) (1936–2015), italienischer Schauspieler